Pablo Carreño Busta era el defensor del títol, però va perdre a semifinals contra Frances Tiafoe. João Sousa va endur-se el títol després de derrotar a Tiafoe a la final per 6–4 i 6–4.

Caps de sèrie

Quadre

Fase final

Part alta

Part baixa

Fase de classificació

Caps de sèrie 
  Tim Smyczek (classificat)
  Corentin Moutet (fase final)
  Alexander Bublik (primera ronda)
  Simone Bolelli (classificat)
  Alessandro Giannessi (primera ronda)
  Stéphane Robert (primera ronda)
  Jaume Munar (fase final)
  Kenny de Schepper (primera ronda)

Classificats 
  Tim Smyczek
  João Domingues
  Ricardo Ojeda Lara
  Simone Bolelli

Quadre classificatori

Primera classificatòria

Segona classificatòria

Tercera classificatòria

Quarta classificatòria

Referències 

 
 Quadre classificatori 

2018
ATP World Tour 2018